Il regno delle ombre (The Gray Aliens) – romanzo di J. Hunter Holly del 1963
Il regno delle ombre (Schimmenrijk) – romanzo di Rosita Steenbeek del 1999
Il regno delle ombre (Kingdom of Shadows) – romanzo di Alan Furst del 2000
Il regno delle ombre (Kingdom of the Blind) – romanzo di Louise Penny del 2018